

Technologia 
 Direct Registration System – elektroniczny system rejestracji
 Umpire Decision Review System – technologia stosowana w sporcie
 ICL DRS – seria komputerów
 Drag Reduction System – ruchome tylne skrzydło stosowane w Forumle 1
 DRS Technologies – amerykańska firma

Media i rozrywka 
 MC D.R.S. – brytyjski raper
 Dope Reach Squad – bułgarska grupa reggae
 Schweizer Radio DRS – szwajcarskie radio
 DRS 1 – kanał radio Schweizer Radio DRS
 DRS 2 – kanał radio Schweizer Radio DRS
 DRS 3 – kanał radio Schweizer Radio DRS
 DRS 4 News – kanał radio Schweizer Radio DRS
 DRS Virus – kanał radio Schweizer Radio DRS
 DRS Musikwelle – kanał radio Schweizer Radio DRS

Nauka 
 Doctorandus – holenderski tytuł naukowy, odpowiednik magistra w krajach anglojęzycznych

Transport 
 Direct Rail Services – spółka przewozów kolejowych Wielkiej Brytanii
 Port lotniczy Drezno (DRS) – port lotniczy w Dreźnie

Inne 
 Dead Runners Society – świat online biegaczy